El término Metapa puede referirse a las siguientes acepciones:

 Metapa de Dominguez, localidad en el estado mexicano de Chiapas;
 Ciudad Darío (antiguamente: San Pedro de Metapa), municipio en el departamento de Matagalpa en Nicaragua, de donde es nato Rubén Darío.